|-
|(38501)||1999 TN170|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,095|| align=right|0,53|| align=right|5,448||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38502)||1999 TC171|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,205|| align=right|2,49|| align=right|5,638||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38503)||1999 TF186|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,142|| align=right|11,78|| align=right|5,452||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38504)||1999 TO186|| align=right|13,8|| align=right|2,525|| align=right|0,204|| align=right|16,13|| align=right|4,012||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38505)||1999 TU190|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,106|| align=right|10,34|| align=right|5,116||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38506)||1999 TB192|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,096|| align=right|9,31|| align=right|5,674||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38507)||1999 TD192|| align=right|12,9|| align=right|3,173|| align=right|0,136|| align=right|12,76|| align=right|5,652||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38508)||1999 TR213|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,064|| align=right|9,90|| align=right|5,614||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38509)||1999 TQ220|| align=right|13,7|| align=right|2,774|| align=right|0,032|| align=right|10,94|| align=right|4,619||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38510)||1999 TF221|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,096|| align=right|8,51|| align=right|5,624||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38511)||1999 TU230|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,153|| align=right|9,78|| align=right|5,299||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38512)||1999 TU233|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,175|| align=right|14,12|| align=right|5,635||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38513)||1999 TJ236|| align=right|13,8|| align=right|2,962|| align=right|0,181|| align=right|8,44|| align=right|5,097||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38514)||1999 TF238|| align=right|13,6|| align=right|3,018|| align=right|0,048|| align=right|10,35|| align=right|5,243||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38515)||1999 TP245|| align=right|13,7|| align=right|3,043|| align=right|0,077|| align=right|11,28|| align=right|5,308||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38516)||1999 TQ248|| align=right|12,4|| align=right|3,121|| align=right|0,190|| align=right|17,01|| align=right|5,512||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38517)||1999 TL249|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,170|| align=right|7,21|| align=right|4,645||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38518)||1999 TN252|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,162|| align=right|13,51|| align=right|4,490||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38519)||1999 TB253|| align=right|13,8|| align=right|2,966|| align=right|0,076|| align=right|10,46|| align=right|5,107||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38520)||1999 TZ255|| align=right|15,6|| align=right|3,175|| align=right|0,073|| align=right|0,36|| align=right|5,656||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38521)||1999 TG262|| align=right|13,6|| align=right|3,147|| align=right|0,096|| align=right|14,42|| align=right|5,581||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38522)||1999 TA271|| align=right|13,5|| align=right|3,256|| align=right|0,008|| align=right|21,47|| align=right|5,876||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38523)||1999 TY279|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,043|| align=right|9,88|| align=right|5,432||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38524)||1999 TS287|| align=right|14,4|| align=right|3,010|| align=right|0,120|| align=right|3,15|| align=right|5,220||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38525)||1999 TY288|| align=right|13,6|| align=right|3,226|| align=right|0,084|| align=right|4,96|| align=right|5,792||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38526)||1999 TB296|| align=right|14,2|| align=right|3,240|| align=right|0,107|| align=right|1,31|| align=right|5,831||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38527)||1999 TJ315|| align=right|14,8|| align=right|3,247|| align=right|0,099|| align=right|1,91|| align=right|5,850||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38528)||1999 UL4|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,066|| align=right|8,66|| align=right|5,372||MBA||31. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38529)||1999 UR6|| align=right|14,6|| align=right|2,834|| align=right|0,107|| align=right|1,11|| align=right|4,769||MBA||29. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(38530)||1999 UY14|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,058|| align=right|2,34|| align=right|5,024||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38531)||1999 UF15|| align=right|13,2|| align=right|2,971|| align=right|0,147|| align=right|14,41|| align=right|5,121||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38532)||1999 UQ24|| align=right|13,7|| align=right|2,807|| align=right|0,102|| align=right|6,06|| align=right|4,702||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38533)||1999 UQ33|| align=right|14,6|| align=right|3,248|| align=right|0,105|| align=right|0,27|| align=right|5,853||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38534)||1999 UQ39|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,144|| align=right|17,27|| align=right|5,552||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38535)||1999 UO42|| align=right|13,3|| align=right|2,992|| align=right|0,068|| align=right|9,60|| align=right|5,174||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38536)||1999 UT42|| align=right|14,0|| align=right|3,248|| align=right|0,044|| align=right|10,30|| align=right|5,853||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38537)||1999 UJ43|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,013|| align=right|7,78|| align=right|5,604||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38538)||1999 UZ47|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,054|| align=right|10,20|| align=right|5,105||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38539)||1999 UH52|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,195|| align=right|9,41|| align=right|5,124||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|38540 Stevens||1999 VG2|| align=right|13,3|| align=right|2,976|| align=right|0,107|| align=right|11,20|| align=right|5,134||MBA||5. november 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|38541 Rustichelli||1999 VT6|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,147|| align=right|4,00|| align=right|5,564||MBA||7. november 1999||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(38542)||1999 VD7|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,201|| align=right|0,47|| align=right|5,109||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38543)||1999 VW9|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,133|| align=right|18,23|| align=right|5,414||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38544)||1999 VS21|| align=right|13,6|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|5,55|| align=right|5,440||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38545)||1999 VS27|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,047|| align=right|9,89|| align=right|5,614||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38546)||1999 VV32|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,119|| align=right|1,93|| align=right|5,662||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38547)||1999 VN35|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,228|| align=right|1,77|| align=right|5,341||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38548)||1999 VK47|| align=right|12,2|| align=right|3,158|| align=right|0,094|| align=right|18,39|| align=right|5,612||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38549)||1999 VG48|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,220|| align=right|10,89|| align=right|4,123||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38550)||1999 VS53|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,112|| align=right|16,93|| align=right|5,631||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38551)||1999 VD54|| align=right|15,0|| align=right|3,210|| align=right|0,152|| align=right|0,53|| align=right|5,750||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38552)||1999 VD66|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,099|| align=right|12,15|| align=right|5,623||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38553)||1999 VU68|| align=right|14,4|| align=right|3,921|| align=right|0,253|| align=right|0,70|| align=right|7,763||HLD||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38554)||1999 VR78|| align=right|13,7|| align=right|3,230|| align=right|0,061|| align=right|4,45|| align=right|5,803||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38555)||1999 VG83|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,100|| align=right|1,43|| align=right|5,195||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38556)||1999 VP87|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,079|| align=right|8,18|| align=right|5,647||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38557)||1999 VV92|| align=right|14,4|| align=right|2,960|| align=right|0,040|| align=right|2,09|| align=right|5,092||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38558)||1999 VM114|| align=right|13,7|| align=right|3,081|| align=right|0,122|| align=right|14,02|| align=right|5,406||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38559)||1999 VC115|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|14,16|| align=right|5,681||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38560)||1999 VC123|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,164|| align=right|2,43|| align=right|5,754||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38561)||1999 VA133|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,263|| align=right|4,40|| align=right|4,164||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38562)||1999 VG139|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,070|| align=right|5,25|| align=right|5,686||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38563)||1999 VW140|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,144|| align=right|0,33|| align=right|5,522||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38564)||1999 VB144|| align=right|14,8|| align=right|2,852|| align=right|0,314|| align=right|5,39|| align=right|4,815||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38565)||1999 VY145|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,224|| align=right|5,20|| align=right|4,331||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38566)||1999 VQ147|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,208|| align=right|3,16|| align=right|4,348||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38567)||1999 VZ161|| align=right|13,8|| align=right|3,143|| align=right|0,096|| align=right|5,13|| align=right|5,571||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38568)||1999 VE184|| align=right|13,8|| align=right|3,131|| align=right|0,115|| align=right|3,70|| align=right|5,538||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38569)||1999 VO198|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,085|| align=right|10,19|| align=right|5,641||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38570)||1999 VH199|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,082|| align=right|12,95|| align=right|5,656||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38571)||1999 VH211|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,109|| align=right|4,43|| align=right|5,529||MBA||14. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(38572)||1999 VU223|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,087|| align=right|11,32|| align=right|5,158||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38573)||1999 WA1|| align=right|12,7|| align=right|3,023|| align=right|0,087|| align=right|15,46|| align=right|5,254||MBA||19. november 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(38574)||1999 WS4|| align=right|11,8|| align=right|5,162|| align=right|0,105|| align=right|7,19|| align=right|11,73||JUT||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(38575)||1999 XH2|| align=right|13,7|| align=right|2,639|| align=right|0,135|| align=right|12,60|| align=right|4,287||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38576)||1999 XL3|| align=right|13,8|| align=right|3,232|| align=right|0,202|| align=right|13,99|| align=right|5,808||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38577)||1999 XZ10|| align=right|12,8|| align=right|3,224|| align=right|0,036|| align=right|23,05|| align=right|5,787||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38578)||1999 XS11|| align=right|13,0|| align=right|3,424|| align=right|0,080|| align=right|10,62|| align=right|6,336||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38579)||1999 XM15|| align=right|13,1|| align=right|3,963|| align=right|0,203|| align=right|2,69|| align=right|7,889||HLD||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38580)||1999 XN17|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,174|| align=right|12,02|| align=right|3,791||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38581)||1999 XQ17|| align=right|14,4|| align=right|2,980|| align=right|0,106|| align=right|12,08|| align=right|5,143||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38582)||1999 XE37|| align=right|12,4|| align=right|3,021|| align=right|0,132|| align=right|11,35|| align=right|5,250||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38583)||1999 XX42|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|5,739||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38584)||1999 XH47|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,058|| align=right|8,57|| align=right|5,840||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38585)||1999 XD67|| align=right|12,2|| align=right|5,239|| align=right|0,108|| align=right|5,74|| align=right|11,99||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38586)||1999 XW70|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,092|| align=right|9,72|| align=right|5,232||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38587)||1999 XO80|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,113|| align=right|10,11|| align=right|5,635||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38588)||1999 XV91|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,046|| align=right|6,24|| align=right|3,559||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38589)||1999 XV113|| align=right|13,3|| align=right|3,200|| align=right|0,148|| align=right|13,44|| align=right|5,724||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38590)||1999 XT115|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,200|| align=right|5,65|| align=right|4,979||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38591)||1999 XZ116|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,225|| align=right|10,09|| align=right|5,554||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38592)||1999 XH162|| align=right|11,3|| align=right|5,287|| align=right|0,086|| align=right|15,78|| align=right|12,16||JUT||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38593)||1999 XF166|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,285|| align=right|12,99|| align=right|5,644||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38594)||1999 XF193|| align=right|12,1|| align=right|5,288|| align=right|0,049|| align=right|8,86|| align=right|12,16||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38595)||1999 XD196|| align=right|13,7|| align=right|2,769|| align=right|0,085|| align=right|10,53|| align=right|4,607||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38596)||1999 XP199|| align=right|11,6|| align=right|5,139|| align=right|0,063|| align=right|6,49|| align=right|11,65||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38597)||1999 XU200|| align=right|11,5|| align=right|5,284|| align=right|0,121|| align=right|16,85|| align=right|12,15||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38598)||1999 XQ208|| align=right|12,0|| align=right|5,129|| align=right|0,050|| align=right|11,63|| align=right|11,62||JUT||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38599)||1999 XC210|| align=right|11,9|| align=right|5,242|| align=right|0,089|| align=right|14,53|| align=right|12,00||JUT||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38600)||1999 XR213|| align=right|11,7|| align=right|5,219|| align=right|0,036|| align=right|9,93|| align=right|11,93||JUT||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38601)||1999 XK229|| align=right|13,9|| align=right|3,506|| align=right|0,094|| align=right|9,79|| align=right|6,565||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38602)||1999 XW229|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,189|| align=right|18,15|| align=right|5,611||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38603)||1999 XO242|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,111|| align=right|14,51|| align=right|4,296||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(38604)||1999 YJ4|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,071|| align=right|10,86|| align=right|5,345||MBA||27. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(38605)||1999 YV10|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,134|| align=right|5,81|| align=right|5,766||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38606)||1999 YC13|| align=right|11,5|| align=right|5,119|| align=right|0,062|| align=right|18,28|| align=right|11,59||JUT||31. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38607)||2000 AN6|| align=right|11,6|| align=right|5,200|| align=right|0,031|| align=right|13,91|| align=right|11,86||JUT||4. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38608)||2000 AW11|| align=right|15,1|| align=right|2,880|| align=right|0,013|| align=right|2,74|| align=right|4,886||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38609)||2000 AB26|| align=right|11,7|| align=right|5,289|| align=right|0,110|| align=right|11,64|| align=right|12,17||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38610)||2000 AU45|| align=right|11,0|| align=right|5,233|| align=right|0,015|| align=right|14,08|| align=right|11,98||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38611)||2000 AS74|| align=right|12,3|| align=right|5,206|| align=right|0,128|| align=right|8,35|| align=right|11,88||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38612)||2000 AA79|| align=right|14,3|| align=right|2,337|| align=right|0,151|| align=right|5,82|| align=right|3,572||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38613)||2000 AV110|| align=right|11,5|| align=right|3,966|| align=right|0,145|| align=right|15,17|| align=right|7,896||HLD||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38614)||2000 AA113|| align=right|11,6|| align=right|5,237|| align=right|0,026|| align=right|17,21|| align=right|11,99||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38615)||2000 AV121|| align=right|12,0|| align=right|5,178|| align=right|0,162|| align=right|3,97|| align=right|11,79||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38616)||2000 AS145|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,089|| align=right|6,49|| align=right|5,304||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38617)||2000 AY161|| align=right|11,6|| align=right|5,188|| align=right|0,042|| align=right|12,83|| align=right|11,82||JUT||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38618)||2000 AH165|| align=right|14,7|| align=right|2,453|| align=right|0,205|| align=right|16,15|| align=right|3,841||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38619)||2000 AW183|| align=right|11,5|| align=right|5,192|| align=right|0,157|| align=right|14,07|| align=right|11,84||JUT||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38620)||2000 AQ186|| align=right|13,2|| align=right|3,126|| align=right|0,184|| align=right|16,26|| align=right|5,526||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38621)||2000 AG201|| align=right|12,1|| align=right|5,173|| align=right|0,077|| align=right|14,01|| align=right|11,77||JUT||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38622)||2000 AZ230|| align=right|13,2|| align=right|3,245|| align=right|0,039|| align=right|15,89|| align=right|5,846||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38623)||2000 AQ233|| align=right|13,1|| align=right|3,064|| align=right|0,030|| align=right|11,45|| align=right|5,363||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38624)||2000 CD12|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,064|| align=right|6,78|| align=right|4,269||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38625)||2000 CN12|| align=right|14,9|| align=right|3,028|| align=right|0,034|| align=right|9,29|| align=right|5,268||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38626)||2000 EZ97|| align=right|15,4|| align=right|1,917|| align=right|0,098|| align=right|23,51|| align=right|2,654||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38627)||2000 EV119|| align=right|14,3|| align=right|2,277|| align=right|0,182|| align=right|7,34|| align=right|3,436||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|38628 Huja||2000 EB173|| align=right|4,7|| align=right|39,78|| align=right|0,283|| align=right|15,46|| align=right|251||PLT||10. marec 2000||Merida||I. Ferrin
|-
|(38629)||2000 ER173|| align=right|13,7|| align=right|2,557|| align=right|0,230|| align=right|14,60|| align=right|4,088||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38630)||2000 GA93|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|3,380||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38631)||2000 KA31|| align=right|12,3|| align=right|3,160|| align=right|0,152|| align=right|20,72|| align=right|5,617||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38632)||2000 KX36|| align=right|14,9|| align=right|1,917|| align=right|0,117|| align=right|24,69|| align=right|2,655||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38633)||2000 LY13|| align=right|14,1|| align=right|2,403|| align=right|0,190|| align=right|13,34|| align=right|3,725||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38634)||2000 LL18|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,193|| align=right|13,58|| align=right|4,157||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38635)||2000 LB21|| align=right|15,3|| align=right|2,271|| align=right|0,134|| align=right|5,50|| align=right|3,422||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38636)||2000 LM27|| align=right|16,6|| align=right|2,199|| align=right|0,201|| align=right|4,37|| align=right|3,261||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38637)||2000 LL35|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,264|| align=right|11,12|| align=right|4,232||MBA||1. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38638)||2000 NZ8|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,200|| align=right|2,98|| align=right|3,348||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38639)||2000 NJ16|| align=right|16,3|| align=right|2,205|| align=right|0,166|| align=right|4,23|| align=right|3,273||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38640)||2000 NO16|| align=right|16,1|| align=right|2,202|| align=right|0,075|| align=right|3,27|| align=right|3,267||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38641)||2000 NX16|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,230|| align=right|3,15|| align=right|3,598||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38642)||2000 NY17|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,254|| align=right|6,06|| align=right|4,132||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38643)||2000 NZ19|| align=right|15,8|| align=right|2,218|| align=right|0,127|| align=right|3,74|| align=right|3,302||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38644)||2000 NN21|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,156|| align=right|1,80|| align=right|4,248||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38645)||2000 OT3|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,317|| align=right|4,80|| align=right|4,194||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38646)||2000 OX4|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,165|| align=right|14,23|| align=right|4,411||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38647)||2000 OW8|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,284|| align=right|4,25|| align=right|3,475||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38648)||2000 OG11|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,235|| align=right|1,71|| align=right|3,609||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38649)||2000 OX16|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,176|| align=right|14,57|| align=right|4,601||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38650)||2000 ON17|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,200|| align=right|12,03|| align=right|4,268||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38651)||2000 ON18|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,247|| align=right|3,01|| align=right|3,556||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38652)||2000 OV20|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,266|| align=right|11,92|| align=right|4,281||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38653)||2000 OT22|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,256|| align=right|3,65|| align=right|4,110||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38654)||2000 OK27|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,241|| align=right|2,49|| align=right|3,610||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38655)||2000 OX38|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,152|| align=right|12,09|| align=right|4,424||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38656)||2000 OR45|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,297|| align=right|9,97|| align=right|4,261||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38657)||2000 OO46|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,237|| align=right|4,63|| align=right|3,731||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38658)||2000 ON48|| align=right|15,4|| align=right|2,178|| align=right|0,162|| align=right|3,64|| align=right|3,215||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38659)||2000 OS48|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,241|| align=right|8,02|| align=right|4,107||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38660)||2000 OT48|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|14,08|| align=right|4,233||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38661)||2000 OC49|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,248|| align=right|5,56|| align=right|3,510||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38662)||2000 OG49|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,203|| align=right|2,68|| align=right|3,259||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38663)||2000 OK49|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,260|| align=right|5,84|| align=right|3,695||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38664)||2000 OU50|| align=right|14,5|| align=right|2,233|| align=right|0,143|| align=right|6,32|| align=right|3,336||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38665)||2000 OC52|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,233|| align=right|6,17|| align=right|4,015||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38666)||2000 OR52|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,221|| align=right|3,44|| align=right|3,754||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38667)||2000 OT56|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,241|| align=right|3,75|| align=right|4,202||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38668)||2000 PM|| align=right|15,9|| align=right|2,172|| align=right|0,204|| align=right|1,98|| align=right|3,200||MBA||1. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38669)||2000 PX3|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,256|| align=right|3,00|| align=right|4,124||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(38670)||2000 PR6|| align=right|13,6|| align=right|2,612|| align=right|0,329|| align=right|18,49|| align=right|4,221||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|38671 Verdaguer||2000 PZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,181|| align=right|2,73|| align=right|3,818||MBA||7. avgust 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(38672)||2000 PN7|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,276|| align=right|10,42|| align=right|3,763||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38673)||2000 PC8|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,187|| align=right|2,56|| align=right|3,681||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|38674 Těšínsko||2000 PT8|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,228|| align=right|7,44|| align=right|3,375||MBA||9. avgust 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(38675)||2000 PT10|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|9,97|| align=right|4,185||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38676)||2000 PR15|| align=right|16,4|| align=right|2,556|| align=right|0,303|| align=right|2,86|| align=right|4,086||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38677)||2000 PD25|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,210|| align=right|3,25|| align=right|3,616||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38678)||2000 PS26|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,187|| align=right|11,23|| align=right|4,423||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38679)||2000 QX|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,152|| align=right|4,65|| align=right|3,472||MBA||22. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(38680)||2000 QM2|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,184|| align=right|5,92|| align=right|3,341||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38681)||2000 QK6|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,129|| align=right|6,78|| align=right|3,742||MBA||24. avgust 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(38682)||2000 QE7|| align=right|15,8|| align=right|1,971|| align=right|0,070|| align=right|23,65|| align=right|2,766||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38683)||2000 QQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,278|| align=right|2,71|| align=right|3,475||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|38684 Velehrad||2000 QK9|| align=right|13,1|| align=right|3,958|| align=right|0,196|| align=right|1,57|| align=right|7,873||HLD||25. avgust 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(38685)||2000 QP9|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,140|| align=right|10,74|| align=right|4,207||MBA||26. avgust 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(38686)||2000 QE10|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,260|| align=right|3,05|| align=right|3,471||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38687)||2000 QT18|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,080|| align=right|1,76|| align=right|3,596||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38688)||2000 QS23|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,181|| align=right|3,66|| align=right|3,725||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38689)||2000 QS27|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,142|| align=right|4,92|| align=right|3,314||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38690)||2000 QS29|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,172|| align=right|7,38|| align=right|3,828||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38691)||2000 QY29|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,115|| align=right|7,08|| align=right|3,544||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38692)||2000 QD30|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,142|| align=right|6,06|| align=right|3,276||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38693)||2000 QB36|| align=right|15,6|| align=right|2,195|| align=right|0,198|| align=right|2,74|| align=right|3,252||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38694)||2000 QO46|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,242|| align=right|4,65|| align=right|4,290||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38695)||2000 QQ50|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,182|| align=right|3,04|| align=right|3,712||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38696)||2000 QR58|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,068|| align=right|6,94|| align=right|3,541||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38697)||2000 QM62|| align=right|16,2|| align=right|2,179|| align=right|0,159|| align=right|4,73|| align=right|3,216||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38698)||2000 QU63|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,071|| align=right|4,98|| align=right|3,416||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38699)||2000 QX63|| align=right|15,4|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|7,01|| align=right|3,415||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38700)||2000 QL65|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,128|| align=right|7,69|| align=right|3,396||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38701)||2000 QB66|| align=right|11,7|| align=right|3,953|| align=right|0,141|| align=right|9,89|| align=right|7,859||HLD||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38702)||2000 QX66|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,199|| align=right|3,29|| align=right|3,651||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38703)||2000 QR72|| align=right|16,6|| align=right|2,172|| align=right|0,199|| align=right|5,71|| align=right|3,201||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38704)||2000 QZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,174|| align=right|2,32|| align=right|3,862||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38705)||2000 QU80|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,212|| align=right|0,99|| align=right|3,859||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38706)||2000 QP83|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|6,85|| align=right|3,635||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38707)||2000 QK89|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,116|| align=right|5,93|| align=right|3,441||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38708)||2000 QQ89|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|3,02|| align=right|3,388||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38709)||2000 QO90|| align=right|12,8|| align=right|3,947|| align=right|0,261|| align=right|4,72|| align=right|7,841||HLD||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38710)||2000 QG97|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|5,56|| align=right|3,512||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38711)||2000 QU97|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,212|| align=right|4,66|| align=right|4,326||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38712)||2000 QP103|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,097|| align=right|4,53|| align=right|3,407||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38713)||2000 QJ116|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,125|| align=right|3,89|| align=right|3,438||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38714)||2000 QS116|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,170|| align=right|4,99|| align=right|3,675||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38715)||2000 QY120|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,095|| align=right|5,16|| align=right|3,636||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38716)||2000 QL121|| align=right|15,3|| align=right|2,488|| align=right|0,122|| align=right|3,65|| align=right|3,924||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38717)||2000 QM121|| align=right|13,6|| align=right|3,044|| align=right|0,139|| align=right|20,81|| align=right|5,309||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38718)||2000 QW121|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,170|| align=right|5,54|| align=right|4,052||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38719)||2000 QQ127|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,157|| align=right|9,34|| align=right|3,529||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38720)||2000 QB128|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,105|| align=right|6,81|| align=right|3,652||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38721)||2000 QQ128|| align=right|14,9|| align=right|2,446|| align=right|0,153|| align=right|3,97|| align=right|3,824||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38722)||2000 QU128|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,238|| align=right|6,54|| align=right|4,052||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38723)||2000 QT129|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,071|| align=right|6,34|| align=right|3,719||MBA||30. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38724)||2000 QW129|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,120|| align=right|6,08|| align=right|3,912||MBA||31. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38725)||2000 QD130|| align=right|13,3|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|16,55|| align=right|4,803||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38726)||2000 QQ131|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,090|| align=right|6,58|| align=right|3,690||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38727)||2000 QR131|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,257|| align=right|5,55|| align=right|3,521||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38728)||2000 QJ133|| align=right|16,1|| align=right|2,261|| align=right|0,121|| align=right|3,93|| align=right|3,399||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38729)||2000 QP137|| align=right|16,6|| align=right|2,284|| align=right|0,241|| align=right|2,47|| align=right|3,450||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38730)||2000 QE138|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,103|| align=right|4,96|| align=right|4,119||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38731)||2000 QX138|| align=right|15,3|| align=right|2,444|| align=right|0,217|| align=right|2,05|| align=right|3,820||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38732)||2000 QF140|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,069|| align=right|6,58|| align=right|3,616||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38733)||2000 QF141|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,117|| align=right|6,90|| align=right|3,618||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38734)||2000 QC143|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,150|| align=right|3,22|| align=right|3,707||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38735)||2000 QQ144|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,076|| align=right|12,11|| align=right|4,512||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38736)||2000 QU144|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,129|| align=right|3,53|| align=right|3,479||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38737)||2000 QN146|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,092|| align=right|5,23|| align=right|3,491||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38738)||2000 QT146|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,119|| align=right|12,21|| align=right|3,809||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38739)||2000 QO149|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,215|| align=right|2,61|| align=right|3,353||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38740)||2000 QC152|| align=right|15,2|| align=right|2,431|| align=right|0,130|| align=right|1,75|| align=right|3,789||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38741)||2000 QO180|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,143|| align=right|13,21|| align=right|4,163||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38742)||2000 QP184|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,225|| align=right|6,26|| align=right|3,669||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38743)||2000 QB185|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,177|| align=right|2,75|| align=right|3,561||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38744)||2000 QE186|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,110|| align=right|6,34|| align=right|3,536||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38745)||2000 QM186|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,161|| align=right|5,35|| align=right|3,491||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38746)||2000 QT186|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,134|| align=right|7,08|| align=right|3,745||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38747)||2000 QE190|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,197|| align=right|5,21|| align=right|3,806||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38748)||2000 QY191|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,052|| align=right|7,32|| align=right|3,355||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38749)||2000 QU206|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,131|| align=right|3,66|| align=right|3,493||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38750)||2000 QJ207|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,104|| align=right|14,54|| align=right|4,140||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov